Hyponephele lupinusmagdalena är en fjärilsart som beskrevs av Arthur Francis Hemming 1928. Hyponephele lupinusmagdalena ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
lupinusmagdalena